Luperón ist:

 der Name von Gregorio Luperón (1839–1897), dominikanischer Staatsführer
 Luperón (Dominikanische Republik), ein Ort an der Nordküste der Dominikanischen Republik, siehe auch Invasion bei Luperón